Mob Town ist der Titel von:
 Mob Town (1941), US-amerikanisches Filmdrama um eine Jugendgang
 Mob Town (2019), US-amerikanischer Mafiafilm